Louis XI peut faire référence à :
 Louis XI (1423-1483), roi de France ;
  (?-1440), comte d'Oettingen.

Autre 
 Louis XI, film italien de 1909.

Voir aussi